Beauce może oznaczać:
 Beauce – region naturalny we Francji;
 Beauce – region Quebecu (Kanada).

Zobacz też 
 Beaucé – miejscowość francuska w departamencie Ille-et-Vilaine.